Джу́ли Бет Ха́герти (, род. 15 июня 1955, Цинциннати, Огайо, США) — американская актриса и бывшая модель.

Жизнь и карьера 
Джули Хагерти родилась в Цинциннати, штат Огайо, в семье музыканта и модели. У неё был брат, Майкл Хагерти, который также был актёром. Училась в средней школе Индиана Хилла. В возрасте пятнадцати лет она подписала контракт с Ford Models и переехала в Нью-Йорк. После она обучалась профессии актрисы в театральной студии Уильяма Хикки, а в 1989 году дебютировала на офф-бродвейской сцене. В 1986 году она получила премию Theatre World Award за свой дебют на Бродвее в пьесе The House of Blue Leaves с Свуси Кёрц.

Хагерти добилась наибольшей известности благодаря главной роли в коммерчески успешной комедии «Аэроплан!» (1980) и его сиквеле «Аэроплан II: Продолжение» (1982). В 1982 году она снялась в фильме Вуди Аллена «Комедия секса в летнюю ночь», а в 1985 году в комедии Альберта Брукса «Потерянные в Америке». Кроме этого она снялась в фильмах «Внезапное пробуждение» (1989), «А как же Боб?» (1991) и «Безумные подмостки» (1992). Начиная с середины девяностых карьера Хагерти пошла на спад и она исполняла в основном роли второго плана, в основном матерей или подруг главных героев. На телевидении она снялась в нескольких недолго просуществовавших ситкомах, а также была гостем в таких сериалах как «Мерфи Браун», «Скорая помощь», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Малкольм в центре внимания».

Джули Хагерти была замужем дважды, у неё нет детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели США
Киноактрисы США